Blue Byte Software är en spelutvecklare med säte i Düsseldorf, Tyskland. Företaget grundades 1988.
Blue Byte Software är mest kända för spelserien The Settlers.

Sedan 2001 äger Ubisoft Blue Byte.

Externa länkar
Officiell webbplats

Tyska datorspelsföretag
Företag bildade 1988
Ubisoft